Arola (plaats), plaats in Italië
 Arola (bedrijf), voormalig Frans producent van micro-auto's
 Arola (voertuig), product van Arola